Die Singapur Women’s Premier League 2019 war die 18. Spielzeit der Singapurischen Fußballliga der Frauen seit der offiziellen Einführung im Jahr 2001. Die Saison begann am 12. Mai 2019 und endete am 5. März 2019. Titelverteidiger war Warriors FC.

Austragung 
Die Singapur Women’s Premier League trug ihre Ligaspiele in verschiedenen Stadien aus. Gespielt wurde in den Stadien Choa Chu Kang Stadium, Jalan Besar Stadium, Toa Payoh Stadium und im Bedok Stadium.

Teilnehmer 
 Warriors FC
 Home United FC
 Police SA
 Simei United FC
 Tampines Changkat CSC

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle
 Spielergebnisse

Fußballsaison 2018/19